Histórico dos Campeonatos Nacionais de Chegas de Touros da raça Mirandesa, disputados no Chegódromo de Vinhais.

2013 
A 5ª edição teve como principais surpresas, a eliminação dos 2 anteriores campeões na 1ª ronda de chegas da categoria A.

Cat. A - Touros mais de 5 anos

Cat. B - Touros menos de 5 anos

Ligações Externas 
videos 2013

Trás-os-Montes
Desportos com animais
Vinhais